David R. Ellis, regista
 David Ellis, scrittore e avvocato
 David Ellis, sceneggiatore televisivo (22 giugno 1918-30 giugno 1978)
 David Ellis, artista americano